Castlereagh (district) een Ierse plaats
 Henry Robert Stewart, burggraaf van Castlereagh